Attentati di Milano del 1969 – titolo che potrebbe riferirsi alle bombe del 25 aprile 1969
Attentati di Milano del 1969 – titolo che potrebbe riferirsi alla strage di piazza Fontana